Натуральне число 1672
 1672 рік до нашої ери
 1672 рік нашої ери